Эскадренные миноносцы типа «Югумо» — тип японских эскадренных миноносцев.
 Югумо (1941) — японский эсминец типа «Югумо», головной в серии.